Erva-de-santa-maria é um nome popular atribuído a diversas espécies vegetais:

 Dysphania ambrosioides
 Tanacetum vulgare
 Thymus zygis (Portugal)